Schriefl ist der Nachname folgender Personen:

 Magnus Schriefl (* 1983), deutscher Jazzmusiker
 Matthias Schriefl (* 1981), deutscher Jazzmusiker